Юлія Ігнатова (* , м. Набережні Челни, Татарстан, Російська Федерація) — українська атлетка, актриса та модель, засновниця Felicità та Felicità Design Boutique. 

Юлія успішна жінка підприємець, матір двох дітей, атлет. У 2020 році дебютувала вперше у кіно, зіграла роль другого плану у фільмі «Мій дідусь — Дід Мороз». У 2021 році перемогла у 3-му сезоні психологічного реаліті "Супермама", 3 сезон, на каналі СТБ.

Біографія 
Народилася 9 травня 1982 року у місті Набережні Човни (Татарстан). Коли Юлії виповнилося 6 місяців батьки переїхали жити в Литву, де дівчинка пішла в ясла і її першою мовою стала литовська. У перший клас Юлія пішла в Україні (м. Очаків). З дитинства захоплювалася спортом і творчістю. Займалася карате та закінчила художню школу. У дев'ятий клас Юлія поїхала вчитися на батьківщину в Набережні Челни, де почала вчити татарську і успішно здала державні іспити у випускному класі. Закінчила МФЮА (Московська фінансово-юридична академія) факультет цивільного права. У 2006 році переїхала жити у Київ, де через рік зустріла майбутнього чоловіка Постоленка Сергія Володимировича. У 2008 році народила доньку Постоленко Альону Сергіївну, рік по тому з чоловіком заснували компанію Felicità. У 2012 році народила сина Постоленка Акима Сергійовича. У 2018 відкрила проект Felicità Design Boutique.

Досягнення 
 Перемога у реаліті "Супермама" 3 сезон, на каналі СТБ. (2021)
 Топ 5 фітнес бікіні Європи. (2018)
 Бронзова Чемпіонка України. (2018)
 Срібло на Фітпараде (Будапешт) в номінації фітнес мама. (2018)
 Чемпіонка України (UBPF) в номінації фітнес бікіні. (2019)
 Топ 5 Mrs. Ukraine International. (2019)
 Mrs. Europe Globe 2019. (2019)
 Топ 15 в Місіс Земна Куля (Mrs. Globe 2020) в Китаї був конкурс. (2020)
 Чемпіонка України (UBPF) в номінації фітнес бікіні. (2020)

Нагороди 

 "Жінка року". (2020)

Фільмографія

Актриса 

 Повнометражні фільми
 «Мій дідусь — Дід Мороз» (2020)

 Музичні кліпи
 Злата Огневич - «Обіцяй мені» (2020)

Модель 
 Журнал "Travel news" (2019)
 Журнал "Touch" (2020)
 Журнал "We are the World" (2020)

Посилання 
 Mrs. Ukraine International 
 Всеукраїнська Федирація Бодібілдінгу Юлія Ігнатова 
 Випуск №54 Юлія Ігнатова 
 Touch Magazine 
 Перемога у реаліті "Супермама" 3 сезон 

Ігнатова
Ігнатова